Јанко Типсаревић и Леандер Паес су бранили титулу, али је Типсаревић одлучио да не учествује у такмичењу парова. Паес је учествовао у пару са Едуардом Роже-Васеленом, али су изгубили у првом колу

Беноа Пер и Станислас Вавринка су освојили титулу победивши у финалу Андреа Бегемана и Мартина Емриха са 6–2, 6-1.

Ноциоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2013."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2013.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови